Isabela (Basilan), een stad in de Filipijnse provincie Basilan
Isabela (eiland), een eiland behorende tot de Galápagos-eilanden
Isabela (Negros Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Negros Occidental
Isabela (provincie), een provincie in de Filipijnen
Isabela (Puerto Rico), een gemeente in de vrijstaat Puerto Rico
Isabela (rivier), een rivier in de Dominicaanse Republiek